Glenelg River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Glenelg River (Indischer Ozean) in Victoria und South Australia
 Glenelg River (Western Australia)